If on a Winter's Night… — дев'ятий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 2009 році.

Список композицій 
 «Gabriel's Message» (2:34)
 «Soul Cake» (3:29)
 «There is No Rose of Such Virtue» (4:04)
 «The Snow It Melts the Soonest» (3:44)
 «Christmas at Sea» (4:38)
 «Lo, How a Rose E'er Blooming» (2:42)
 «Cold Song» (3:16)
 «The Burning Babe» (2:45)
 «Now Winter Comes Slowly» (3:06)
 «The Hounds of Winter» (5:51)
 «Balulalow» (3:10)
 «Cherry Tree Carol» (3:12)
 «Lullaby for an Anxious Child» (2:50)
 «The Hurdy-Gurdy Man» (2:51)
 «You Only Cross My Mind in Winter» (2:36)
 «Bethlehem Down» (2:56)
 «Blake's Cradle Song» (3:32)
 «The Coventry Carol» (2:33)

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Жовтень 2009